Фаворський — слов'янське прізвище. Відомі носії:

 Фаворський Василь Іванович (1880—1935) — український криміналіст.
 Фаворський Володимир Андрійович (1886—1964) — російський та радянський графік та мистецтвознавець.
 Фаворський Лев Іванович (1893—1969) — російський футболіст, воротар, та радянський учений-хімік.

Слов'янські прізвища